Příjmení Niven nosí více různých osobností:

 David Niven (1910–1983) – britský herec
 Larry Niven (1938) – americký spisovatel
 William Niven (1850–1937) – skotský archeolog a mineralog